Иствью () — топоним США и Канады.

Топоним 
Канада
  — район г. Саскатун.

США
  —  городка  (штат Нью-Йорк).
  — городок в Теннесси.

См. также 
 Ванье — район г. Оттава, с 1908 по 1969 гг. являвшийся самостоятельным населённым пунктом с названием Иствью.
  — фрегат типа «Ривер» ВМС Канады, в строю с 1943 по 1946 г.
 Ист и Вью
 Уэствью